3201 Sijthoff – asteroide della fascia principale
 Albertus Willem Sijthoff – editore olandese